Linearschrift steht für:

 Skelettschrift, einen Begriff aus der Typografie für eine ganz 'mager' gehaltene altgriechische Schrift
 Linearschrift A, das ältere der beiden Schriftsysteme der minoischen Kultur Kretas.
 Linearschrift B, die Silbenschrift der mykenischen Kultur Griechenlands
 Linearschrift C oder Kypro-minoische Schrift, ein Schriftsystem, das im bronzezeitlichen Zypern benutzt wurde.
 elamische Strich- oder Linearschrift, Silbenschrift der Elamer aus dem 23. Jahrhundert v. Chr.